Albert Seekirchner ist der Name folgender Personen:

* Albert Seekirchner (General, 1856) (1856–1921), deutscher Generalleutnant
 Albert Seekirchner (General, 1892) (1892–1945), deutscher Generalmajor